Сихлеватий () — гірський потік в Україні, у Долинському районі Івано-Франківської області. Лівий доплив Лужанки, (басейн Дністра).

Опис 
Довжина потоку приблизно 4,63 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 3,58 км, коефіцієнт звивистості потоку — 1,29. Формується безіменними струмками. Потік тече у гірському масиві Сколівські Бескиди.

Розташування 
Бере початок на північно-східних схилах гори Кленовець (706,0 м). Тече переважно на південний схід через Церковну і на північно-східній стороні від села Станківці впадає у річку Лужанку, ліву притоку Свічі.

Цікавий факт 
 Неподалік від гила потоку на річці Лужанка розташований Гуркало Лужанський водоспад.

Примітки

Посилання 

 

Малі річки України
Річки Івано-Франківської області
Річки Долинського району (Івано-Франківська область)
Сколівські Бескиди
Статті про річки Івано-Франківської області без зображення в картці